Managua (stad), de hoofdstad van Nicaragua
Managua (departement), een departement van Nicaragua
Managuameer, een meer in Nicaragua